Perpetua (sinónimo de eterna) puede referirse a:

 Perpetua y Felicidad, mártires cartaginesas.
 El nombre común de la planta Helichrysum italicum.
 El nombre común de la planta Helichrysum stoechas.